Amityville Horror – franchise dei libri e film basati o ispirati sulla vera storia di Ronald DeFeo, Jr. e della casa dove avvennero i delitti
 Amityville Horror (1979), regia di Stuart Rosenberg
 Amityville Horror (2005), regia di Andrew Douglas